Риммер — многозначный термин. Может означать:

 Риммер — приспособление для создания солёного и сладкого ободка по краю бокала.
 Риммер — специальное приспособление для снятия наружной и чернового снятия внутренней фаски стальной трубы для получения надёжного вальцовочного соединения.
 Риммер — специальный инструмент, использующийся курильщиками трубок для срезания излишнего слоя нагара со стенок трубочных чаш.

Персоналии 
 Риммер, Александр Аркадьевич — российский предприниматель.
 Риммер, Игорь Сергеевич — российский государственный деятель, политик, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 2-го, 3-го и 4-го созывов.
 Риммер, Вирджиния — американский археолог, обнаружила Стелу Куттамувы.
 Риммер, Генри — глава FHM International.
 Риммер, Джоди (род. 1974) — новозеландская актриса.
 Риммер, Джон (1878—1962) — британский легкоатлет.
 Риммер, Джимми (род. 1948) — английский футболист.
 Риммер, Уильям (1816—1879) — американский художник британского происхождения.

См. также 
 Триммер
 Римма